Hamkens ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hamkens (1869–1945), deutscher Landwirt und Politiker (DVP)
 Freerk Haye Hamkens (Wilhelm Schirrmann) (1902–1985), deutscher Historiker und Autor
 Jan Hamkens (1863–1918), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Otto Hamkens (1887–1969), deutscher Rechtsanwalt, Landwirt und nationalsozialistischer Politiker
 Wilhelm Hamkens (1896–1955), deutscher Landwirt und politischer Aktivist
 Wilhelm Hamkens (Regierungspräsident) (1883–1962), deutscher Rechtsanwalt und nationalsozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Familie Hamkens